Michajłausk – osiedle na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie homelskim
 Michajłausk – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim